In der Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2021–2024) sind alle Grossräte verzeichnet, die zu Beginn der Amtsperiode 2021 in den Grossen Rat des Kantons Aargau gewählt wurden. Rücktritte und Nachrückende sind in einem weiteren Abschnitt erfasst.

Gesamterneuerungswahlen 

Die Gesamterneuerungswahlen fanden am 18. Oktober 2020 statt, bei einer Stimmbeteiligung von 32,8 % (2016: 31,9 %). 642 Männer und 385 Frauen bewarben sich auf 11 Listen für die 140 Sitze. 109 Bisherige wurden wiedergewählt, 31 Neue kamen hinzu. Für die Wahl wird der Kanton in elf Wahlkreise eingeteilt, wobei die folgende Mandatsverteilung festgelegt wurde: Baden 30 Sitze, Aarau und Bremgarten je 16, Zofingen 15, Lenzburg 14, Brugg 10, Rheinfelden 10, Kulm 9, Laufenburg, Muri und Zurzach je 7 Sitze. Aufgrund des unterschiedlichen Bevölkerungswachstums musste der Bezirk Brugg einen Sitz an den Bezirk Lenzburg abtreten.

Gewinnerinnen waren in der erwarteten «grünen Welle» die glp mit sechs und die Grünen mit vier Sitzgewinnen. Klare Verliererin war die SP, die 2016 noch einen historischen Sieg hatte einfahren können, mit vier Sitzverlusten. Die CVP, die unter dem programmatischen Namen CVP.Die Mitte angetreten war, gewann zwar einen Sitz, konnte aber damit nur einen kleinen Teil des Wähleranteils der BDP und ihrer drei Sitze von 2016 erben. Die BDP war nach den erheblichen Verlusten auf nationaler Ebene im Herbst 2019 gar nicht mehr zu den Wahlen angetreten. Die SVP verlor zwei Sitze, blieb aber mit 43 Sitzen die klar stärkste Partei im Rat. Die FDP verlor einen Sitz, EVP und EDU blieben unverändert. Die Kleinstparteien Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung (LOVB), Frecher Frischer Fischer (FFF) und Piratenpartei Aargau (PPAG) blieben auch bei diesen Wahlen wie erwartet absolut chancenlos.

Der Frauenanteil sank von 36,4 auf 31,42 %.

Bei den Gesamterneuerungswahlen gewählte Mitglieder des Grossen Rates 
Quelle: Website des Kantons Aargau

Während der Legislaturperiode 2021–2024 ausgeschiedene und nachgerückte Mitglieder

Vorübergehende Mitglieder des Grossen Rates 

Im Kanton Aargau gilt seit dem 1. Januar 2023 eine Stellvertretungsregelung, die bei Abwesenheiten aufgrund von Mutterschaft, Krankheit oder Unfall eine Stellvertretung für 3 bis 12 Monaten ermöglicht.

Fusion CVP/BDP zu Die Mitte 
Nachdem die CVP auf nationaler Ebene auf den 1. Januar 2021 mit der BDP zur neuen Partei Die Mitte fusioniert hatte, blieb es den Kantonalparteien überlassen, ob sie die Fusion nachvollziehen und welchen Namen sie dabei wählen wollten. An der digitalen Delegiertenversammlung der CVP Aargau vom 19. Januar 2021 wurde die Fusion mit der BDP unter dem Namen Die Mitte Aargau einstimmig gutgeheissen. Die Delegierten der BDP hatten die entsprechenden Beschlüsse schon am 5. September 2020 gefasst.

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2017–2020)
 Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2013–2016)

Weblinks 
 Ergebnisse Grossratswahlen 2020 auf der Website des Kantons Aargau

Einzelnachweise 

Grosser Rat (Aargau)